Cleomedes – cratere lunare
 Rima Cleomedes – rima sulla Luna